Марьевское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:
 Марьевское сельское поселение — в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Марьевское сельское поселение — в Ольховатском районе Воронежской области.
 Марьевское сельское поселение — в Яйском районе Кемеровской области.
 Марьевское сельское поселение — в Ленинском районе Республики Крым.

См. также 
 Марьевский сельсовет
 Марьевское муниципальное образование — сельское поселение в Ершовском районе Саратовской области